Прокофий Леонтьевич Иванченко (14 июля 1907, Добровеличковка Кировоградской области — 25 января 1975, Одесса) — биолог; заместитель декана биологического факультета ОГУ (с сентября 1936 года) — декан плодоовощевого факультета Уманского сельскохозяйственного института (с февраля 1939 года), ректор Одесского государственного университета (ныне — Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) (1949—1953); доктор биологических наук (1952); профессор (1953); награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; орденом Трудового Красного Знамени, имеет «Знак Пошани».

Биография 
П. Л. Иванченко родился 14 июля 1907 года в с. Добровеличковка Кировоградской области. Начальное и среднее образование получил в сельской школе, где учился до 1927 года.

После окончания биологического факультета Одесского института профессионального образования в 1933 году был зачислен в аспирантуру Одесского государственного университета по кафедре дарвинизма (наук. рук. проф. Г. А. Машталлер). С 1934 года работал ассистентом кафедры дарвинизма, а с 1935 года читал курсы «Диалектика природы» в Одесском медицинском институте и «Диалектический материализм» — на биологическом факультете ОГУ.

В январе 1938 года защитил кандидатскую диссертацию по биологическим наук на тему «Видовые особенности в проявлении гидротропических и геотропических свойств растений», а в ноябре того же года ему присвоено ученое звание — доцент.

С сентября 1936 года — заместитель декана биологического факультета ОГУ и штатный доцент кафедры дарвинизма. Одновременно читает «Дарвинизм» в Одесском сельскохозяйственном и «Генетику» — в Николаевском институтах.

По предложению Всесоюзного комитета по делам высшей школы с февраля 1939 года перешёл в Уманский сельскохозяйственный институт на должность декана плодоовощного факультета и заведующего кафедрой дарвинизма, генетики и селекции.

С 10 июля 1941 года находился в действующих частях Советской Армии, участвует в боях под Сталинградом. Его боевой путь отмечен четырьмя государственными наградами: орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». После окончания войны с 1 июля 1946 года работал в должности заведующего кафедрой дарвинизма и заместителя, а в дальнейшем — декана биологического факультета ОГУ.

4 февраля 1949 года П. Л. Иванченко был назначен ректором Одесского государственного университета. Во время его ректорства состоялись конструктивные изменения в университете: был введён в эксплуатацию ещё один учебный корпус (ул. Щепкина, 12) (1950), отстроен корпус химического факультета (1951), были хорошо оборудованы некоторые кабинеты, введён в эксплуатацию новый спортивный зал, снова была открыта типография, развернулась издательская деятельность университета.

В апреле 1952 года защитил докторскую диссертацию на тему «Введение в биологию» в Специализированном совете Ленинградского университета, а в 1953 году ВАК СССР утвердил его в учёном звании профессора по кафедре дарвинизма ОДУ.

С 1954 года по приказу Министерства высшего и среднего специального образования УССР П. Л. Иванченко был назначен заведующим кафедрой биологии Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова.

Умер П. Л. Иванченко 25 января 1975 года.

Научная деятельность 
Научная деятельность проф. П. Л. Иванченко была посвящена вопросам общей биологии, биохимии, дарвинизма, краевой паразитологии юга Украины. Им опубликовано более 60 научных работ и воспитано большое количество учеников, которые работают в разных вузах и научно-исследовательских институтах государства.

Труды 
 Гідротропізм у рослин у світлі філогенезу / П. Л. Іванченко // Тр. Одес. держ. ун-ту. Біологія. — 1937. — Т. 2. — С. 139—157.
 Процес регенерації у Paramecium caudatum / П. Л. Іванченко // Тр. Одес. держ. ун-ту. Біологія. — 1937. — Т. 2. — С. 131—137.
 Гідротропізм та екологія / П. Л. Іванченко // Зб. наук. пр. Одес. наук. ун-ту. — 1938. — № 3.
 Введение в биологию : [учеб. пособие для биол.-почв. фак. ун-тов и естеств. фак. пед. ин-тов] / П. Л. Иванченко. — : Совет. наука, 1951. — 349 с. ; 2-е вид. — 1954. — 358 c.
 Вчення Дарвіна про мінливість організмів, штучний та природний відбір / П. Л. Іванченко. — : Рад. шк., 1958. — 54 с.
 Происхождение и развитие жизни и человека на Земле / П. Л. Иванченко. — Одесса: Обл. изд-во, 1955. — 94 с.
 Передумови еволюційної теорії в науці античного періоду і середніх віків / П. Л. Іванченко. — : Рад. шк., 1958. — 54 с.
 Посібник для практичних занять з біології / П. Л. Іванченко. — : Держмедвидав, 1959. — 219 с.
 Паразитофауна диких животных Одесской области / П. Л. Иванченко // Тр. 3-й науч. конф. Паразитологов УССР (дек. 1956 г.) : тез. докл. — , 1960. — С. 28-30.
 Курс дарвініму : підручник / П. Л. Іванченко, Г. А. Машталер. — : Рад. шк., 1963. — 351 с.
 Выживаемость и развитие яиц аскарид на орошаемых и неорошаемых почвах пригородных хозяйств Одессы / П. Л. Иванченко // Сб. науч. работ по паразитологии МССР. — , 1965. — С. 1—3.

Литература 
 Іванченко Прокіп Леонтійович // Енциклопедія сучасної України. — , 2011. — Т. 11. — С. 146.
 Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл. слов. Вип. 1 / Одес. нац. ун-т, Наук. б-ка. — Одеса: Астропринт, 2005. — С. 94—95.
 Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. Т. 1 : Ректори / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка. — Вид. 2-е, доп. — Одеса, 2005. — С. 83—85.
 Бажора Ю. І. П. Л. Іванченко / Ю. І. Бажора, А. Д. Тимченко // Видные ученые Одессы : по воспоминаниям учеников и сотрудников. — Одесса, 2004. — Вып. 12-13. — С. 77-79.
 Іванченко Прокіп Леонтійович // Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. : Природничі науки, 1946—1997 рр., ч. 5 : Біологи. — Одеса, 1999. — С. 64-66.
 Иванченко Прокофий Леонтьевич // Золотарев А. Е. Биографический словарь профессоров Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900—1990). — Одесса, 1992. — С. 125.
 Тимченко А. Жизнь, отданная народу / А. Тимченко // Трибуна студента. — 1977. — 3 сент.
 Прокофий Леонтиевич Иванченко : некролог // Знамя коммунизма. — 1975. — 28 янв.
 Іванченко Прокіп Леонтійович // Учені вузів Укр. РСР. — , 1968. — С. 182.
 Історія Одеського університету за 100 років / ОДУ ім. І. І. Мечникова; відп. ред.: О. І. Юрженко. — : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. — 423 с. — Про П. Л. Іванченка. — С. 144.
 Эмме А. М. Заблуждения в биологии / А. М. Эмме // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. — 1956. — Т. 61, № 2. — С. 93-99. — Рец. на кн.: Введение в биологию : [учеб. пособие для биол.-почв. фак. ун-тов и естеств. фак. пед. ин-тов] / П. Л. Иванченко. — 2-е вид. — М. : Совет. наука, 1954. — 359 с.

Ссылки 
 Енциклопедія сучасної України
 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Преподаватели Одесского университета
Ректоры Одесского университета